Coppa di Romania 2016-2017 – torneo di calcio maschile
 Coppa di Romania 2016-2017 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa di Romania 2016-2017 – torneo di pallavolo maschile